Białystok (district), district in Polen
 Białystok (stad), stad in Polen